Salwa ist der Name folgender Personen:
 Ola Salwa, polnische Journalistin und Filmkritikerin
 Tadeusz Salwa (1943–2014), polnischer Kommunalpolitiker, ehemaliger Bürgermeister von Krakau

Siehe auch:
 Salva